Franziska steht für:

 Franziska, ein weiblicher Vorname
 Franziska (Waffe), eine Wurfaxt
 Franziska (Roman), ein Roman von Ernst Weiß (1916)
 (520) Franziska, ein Asteroid des Hauptgürtels
 SLT 56 „Franziska“, ein Schwerlasttransporter der Bundeswehr
 Tatort: Franziska, eine Tatort-Episode des WDR (2013)
 MS Franziska, deutsche Fernsehserie von 1977
 Franziska (Schiff, 1937), eine Rheinfähre

Personen:
 Franziska (Soulsängerin) (* 1984), deutsche Soulsängerin
 Franziska (Schlagersängerin) (* 1993), deutsche Schlagersängerin
 Patrick Franziska (* 1992), deutscher Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Grube Franziska
 Francisca